Kömmlitz steht für

 Kömmlitz (Rackwitz), eine devastierte Ortschaft im Tagebau Breitenfeld, die Flur gehört heute zu Rackwitz, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Kömmlitz (Rötha), Ort innerhalb der Ortschaft Oelzschau der Stadt Rötha, Landkreis Leipzig, Sachsen